«Филаде́льфия Ю́нион» () — американский футбольный клуб из Филадельфии, штата Пенсильвания. С 2010 года участвует в MLS, высшей профессиональной футбольной лиге США и Канады. Команда выступает на стадионе «Субару Парк», расположенном на берегу реки Делавэр в городе Честер, юго-западном пригороде Филадельфии.

История 
Название клуба «Юнион» (, «союз») — дань союзу тринадцати колоний, в 1776 году подписавших Декларацию независимости США в Филадельфии. Цвета клуба — тёмно-синий и золотой — являлись основными цветами военной формы Континентальной армии в американской войне за независимость. Светло-синий цвет на эмблеме дублирует цвет официального флага Филадельфии. Фигура змеи на эмблеме, символ союза тринадцати колоний, отдаёт дань историческому Гадсденовскому флагу. Тринадцать звёзд в нижней части эмблемы символизируют тринадцать колоний.

Название команды было выбрано голосованием болельщиков в январе 2009 года. Другими популярными названиями были также «AC Филадельфия» и «Филадельфия Сити». Насчёт прозвища клуба существует забавная история. За два дня до пресс-конференции по презентации клуба группа владельцев проводила встречу с болельщиками. Фанаты клуба пришли с нагрудными наклейками, на которых от руки было написано «2010», год предстоящего входа клуба в состав лиги. Один из владельцев неверно прочитал написанное и назвал группу болельщиков «zolo», чем и породил шуточное прозвище «Zolos».

Текущий состав 

По состоянию на 17 апреля 2020 года. Источник: Список игроков на официальном сайте клуба

Атрибутика

Форма

Домашняя

Гостевая

Резервная

Экипировка

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Клубы MLS
Футбольные клубы США
Спортивные клубы Филадельфии